RSC steht für:
Rallye Supercup e.V., deutscher Amateur-Motorsportverband
Rudolstädter Senioren-Convent, deutscher Korporationsverband
 Runflat System Component (dt. Reifen mit Notlaufeigenschaften), siehe Autoreifen #Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat-Reifen)
 Royal Society of Chemistry, britischer Berufsverband
 Royal Shakespeare Company, britisches Theaterensemble
 Royal Society of Canada, kanadische Akademie der Wissenschaften
 Recumbent Stone Circle, megalithischer Steinkreis
 Roosevelt Study Center, heute Roosevelt Institute for American Studies, niederländisches Forschungsinstitut
 Sportvereinskürzel, siehe Liste von Sportvereinskürzeln #R

R.S.C. steht für:
 Religious Sisters of Charity, irisches Ordensinstitut für Frauen
 Congregatio Sororum Caritatis Australiae, australisches Ordensinstitut für Frauen
 Suore Riparatrici del Sacro Cuore, italienisches Ordensinstitut für Frauen

Abkürzung